Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1953 si disputò dal 10 marzo al 18 marzo 1953. Si trattò della 15ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Indiana Hoosiers, al secondo successo della loro storia. B.H. Born venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 22, suddivise in East Region (12) e West Region (10).

East Region

West Region

Risultati

East Region

West Region

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Branch McCracken
Vice-allenatore: Ernie Andres

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1953
Campionato di pallacanestro NCAA Division I